Râul Albești se poate referi la:

 Albești - râu afluent al râului Bahluieț
 Albești - râu afluent al râului Bârlad
 Albești - râu din bazinul Mării Negre în zona Mangalia
 Albești - râu afluent al râului Vedea

Vezi și 
 Albești (dezambiguizare)

 Râul Alb (dezambiguizare)
 Râul Albac (dezambiguizare)
 Râul Albele (dezambiguizare)

Toponime românești